Plompe sprinkhanendoder
 Roodpotige sprinkhanendoder